Pelke ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Pelke (* 1961), deutsche Politikerin (SPD)
 Eberhard Pelke (* 1955), deutscher Bauingenieur